

Населені пункти та їхні частини
 Млинисько — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Млинисько — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Млинисько — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Млинисько — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Млинисько — частина села Пекелко в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Млинисько — частина села Пецкі в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Млинисько — частина села Сокольне в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Млинисько — частина села Смульники-Раценцькі в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Млинисько — лісова осада в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства

Примітки